Die All England 1972 im Badminton fanden vom 22. bis zum 25. März 1972 in London statt. Sie waren die 62. Auflage dieser Veranstaltung.

Austragungsort 
 Wembley Arena

Sieger und Platzierte

Finalresultate

Herreneinzel

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Dameneinzel

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Referenzen 
 Federball 13 (1972) (7), S. 9

Badmintonwettbewerb in London
Badminton 1972
1972
Sportveranstaltung im London Borough of Brent
Wembley Arena